Глухів — місто обласного підпорядкування, Сумська область, центр Глухівського району
 Глухів — залізнична станція Південно-західній залізниці Конотопської дирекції
 Глухів — автостанція для автобусних приміських, міжміських та міжнародних перевезень
 Глухів — село, Львівська область, Червоноградський район

Інше 
 Глухів — срібна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України

Див. також 
 Глухів Перший
 Глухів Другий
 Глухов